Skistodiaptomus är ett släkte av kräftdjur. Skistodiaptomus ingår i familjen Diaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Skistodiaptomus